Port Ellen bezeichnet:

 Port Ellen (Schottland), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Islay
 Port Ellen (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Port Ellen